Jorge Dueñas ist der Name von:

*Jorge Dueñas Abin (* 1995), mexikanischer Eishockeyspieler
 Jorge Dueñas de Galarza (* 1962), spanischer Handballspieler und Handballtrainer
 Jorge Dueñas (Tennisspieler) (* 1979), Tennisspieler aus der Dominikanischen Republik

Siehe auch:
 Dueñas